H.J.Swart kan som auktorsförkortning betyda:

 Haring Johannes Swart
 Haring `Harry' Johannes Swart

Robotskapade auktorsförkortningar